Whitaker House steht für:

 Whitaker House (Verlag), US-amerikanischer Verlag in Pennsylvania 

im NRHP gelistete Objekte:
 Whitaker House (Texas), im Bowie County, Texas  
 John M. Whitaker House, in Salt Lake City, Kentucky  
 Kingsbury Whitaker House, im Norfolk County, Massachusetts  

Siehe auch:
 Charles Whitaker House